Les débits des cours d'eau du bassin de la Dordogne sont obtenus via les synthèses publiées par les DIREN du Limousin, de l'Auvergne, de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine, qui gèrent une série de stations hydrologiques réparties sur l'ensemble du bassin versant de la Dordogne.

Généralités 

Le bassin de la Dordogne est réparti ci-dessous en trois tableaux, les sous-bassins de ses deux principaux affluents, la Vézère et l'Isle, étant traités séparément. Les cours d'eau sont classés par ordre de numéro de station hydrométrique.

Sont recensés dans l'ordre sur chaque ligne : le nom du cours d'eau, le numéro de la station hydrométrique, la localité où elle se situe, la période sur laquelle portent les données, le module (le débit moyen annuel) en mètres cubes par seconde, le VCN3 (la valeur la plus basse du débit minimal observé sur une période quinquennale sèche) en mètres cubes par seconde, les QIX en mètres cubes par seconde (débits instantanés maximaux de crue) sur une période de 2, 5, 10, 20 et 50 ans, la hauteur instantanée maximale atteinte en mètres, le débit instantané maximal en mètres cubes par seconde, le débit journalier maximal en mètres cubes par seconde (le plus fort débit moyen calculé sur 24 heures), la lame d'eau en millimètres (le débit du cours d'eau en mètres cubes par seconde et par kilomètre carré de bassin), la superficie du bassin versant à l'endroit de la station hydrométrique.

Les périodes ci-dessous reportées sont très variables, de quelques années à plus de cent ans pour les plus anciennes. Nombre de stations sont fermées, et pour certaines, les données antérieures à certaines modifications techniques (création de barrage par exemple) étaient très différentes de la situation actuelle. Les informations qui en découlent, et les comparaisons de ligne à ligne, doivent donc être analysées avec précaution.

Bassin de la Dordogne

Sous-bassin de la Vézère

Sous-bassin de l'Isle

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Le bassin versant de la Dordogne
 Les débits des cours d'eau du bassin de la Garonne

Liens externes 
 Banque Hydro
 Débits instantanés des cours d'eau du bassin de la Dordogne
 DIREN Limousin - Bulletin hydrologique 2006 
 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne 
 Cemagref - Audrey Oddos - Modélisation pluie-débit 

Hydrologie

Liste en rapport avec l'eau